Die League of Ireland 1974/75 war die 54. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Cork Celtic.

Meister wurde zum sechsten Mal Bohemians Dublin.

Modus 
Die vierzehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1975
Fußballsaison 1974/75